Тијера Нуева има више значења:

 Тијера Нуева (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Нуева (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Нуева (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Нуева (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Нуева, Ехидо де Сан Хосе Акатено (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Нуева (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тијера Нуева (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера Нуева (Тијера Нуева, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера Нуева (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијера Нуева, Ла Прогресиста (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Нуева (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Нуева (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тијера Нуева (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тијера Нуева (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Нуева (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Нуева (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Нуева (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Нуева (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Нуева, Ехидо ел Запотал (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику